Поцхверия () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Поцхверия, Джемал (род. 1939) — советский грузинский разведчик.
 Поцхверия, Михаил Иванович (род. 1975) — грузинский и украинский футболист.